Ассельман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ассельман, Жозеф (1814—1902) — французский скрипач, дирижёр, музыкальный педагог бельгийского происхождения.
 Ассельман, Маргерит (1876—1947) — французская пианистка. См. также 
 Хассельманс